Большое Загорье — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Загорье — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Большое Загорье — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Большое Загорье — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Большое Загорье — деревня в Лесном районе Тверской области.

См. также 
 Загорье
 Малое Загорье